Населені пункти в Чехії:

 Бєлушиці (Мост)
 Бєлушиці (Колін)